Serie A1 2006-2007 – edizione del campionato italiano di hockey su pista
 Serie A1 2006-2007 –  edizione del campionato di hockey su prato maschile italiano
 Serie A1 2006-2007 –  edizione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A1 2006-2007 –  edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie A1 2006-2007 –  edizione del campionato italiano femminile di pallanuoto
 Serie A1 2006-2007 –  edizione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A1 2006-2007 –  edizione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A1 2006-2007 –  edizione del campionato italiano di pallavolo maschile